Eden Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Eden Township (Illinois)
 Eden Township (Indiana)
 Eden Township (Benton County, Iowa)
 Eden Township (Carroll County, Iowa)
 Eden Township (Clinton County, Iowa)
 Eden Township (Decatur County, Iowa)
 Eden Township (Fayette County, Iowa)
 Eden Township (Marshall County, Iowa)
 Eden Township (Sac County, Iowa)
 Eden Township (Winnebago County, Iowa)
 Eden Township (Ness County, Kansas)
 Eden Township (Sumner County, Kansas)
 Eden Township (Lake County, Michigan)
 Eden Township (Mason County, Michigan)
 Eden Township (Brown County, Minnesota)
 Eden Township (Pipestone County, Minnesota)
 Eden Township (Polk County, Minnesota)
 Eden Township (Nebraska)
 Eden Township (North Dakota)
 Eden Township (Licking County, Ohio)
 Eden Township (Seneca County, Ohio)
 Eden Township (Wyandot County, Ohio)
 Eden Township (Payne County, Oklahoma)
 Eden Township (Pennsylvania)
 Eden Township (Clark County, South Dakota)
 Eden Township (Codington County, South Dakota)
 Eden Township (Lincoln County, South Dakota)
 Eden Township (Marshall County, South Dakota)